Brekke ist der Familienname folgender Personen:
 Ingrid Brekke (* 1969), norwegische Journalistin und Sachbuchautorin
 Morten Brekke (* 1957), norwegischer Ringer
 Paal Brekke (1923–1993), norwegischer Schriftsteller